Max van Gelder (waterpoloër), een Nederlands waterpolospeler
 Max van Gelder (impresario), een Nederlands impresario